Anafora – in linguistica, funzione di coesione di un testo
 Anafora – figura retorica che consiste nel ripetere un elemento
 Anafora – rito cristiano